tongzoen
 French Kiss, film uit 1995